Keferstein ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Keferstein (1773–1853), deutscher Papiermüller, Papierfabrikant und Erfinder
 Albrecht Ludwig Keferstein (1792–1872), deutscher Unternehmer
 Christian Keferstein (1784–1866), deutscher Mineraloge, Ethnograph und Geologe
 Gabriel Wilhelm Keferstein (1755–1816), deutscher Politiker, Bürgermeister von Halle (Saale)
 Georg Keferstein (1831–1907), deutscher Politiker
 Georg Adolf Keferstein (1793–1884), deutscher Entomologe
 Gustav Adolf Keferstein (1799–1861), deutscher Pfarrer und Musikschriftsteller 

 Klaus-Ludwig Keferstein (* 1950), deutscher Diplomat
 Leberecht Adolf Orlando Keferstein (1802–1836), deutscher Papiermüller, Papierfabrikant und Erfinder
 Wilhelm Moritz Keferstein (1833–1870), deutscher Zoologe

Siehe auch:
 Käferstein